Die Gambrinus Liga 2013/14 war die 21. Spielzeit der höchsten tschechischen Fußball-Spielklasse der Herren. Sie begann am 19. Juli 2013 und endete am 31. Mai 2014. Vom 3. Dezember 2013 bis 20. Februar 2014 wurde sie durch die Winterpause unterbrochen.

Der Titelverteidiger war Viktoria Pilsen, das im Vorjahr zum zweiten Mal den tschechischen Meistertitel gewinnen konnte. Die Aufsteiger aus der Fotbalová národní liga waren der 1. SC Znojmo und Bohemians 1905 Prag.

Stadien und Spielorte

Abschlusstabelle

Tabellenverlauf

Kreuztabelle

Torschützenliste

Weblinks 
 en.synotliga.cz: Homepage der Synot Liga (tschechisch, englisch)
 weltfussball.de: Gambrinus Liga 2013/14

Einzelnachweise 

2013
Fußballsaison 2013/14